Ло́гінов () — російське прізвище. Походить від «Логин» — народної форми канонічного ім'я Лонгин. Відомі носії:
 Логінов Борис Олексійович (*1953) — радянський футболіст, воротар.
 Логінов Віктор Олександрович (1975) — російський актор театру і кіно, відомий завдяки ролі Гени Букіна у серіалі «Щасливі разом»
 Логінов Володимир Іванович (1923—1966) — герой Радянського Союзу.
 Логінов Володимир В'ячеславович (1981) — російський хокеїст.
 Логінов Ігор Борисович (1960) — український дипломат.
 Логінов Олександр:
 Логінов Олександр Борисович (1966) — російський кінопродюсер.
 Логінов Олександр Вікторович (1992) — російський біатлоніст.
 Логінов Олександр Миколайович (1991) — український футболіст, захисник.
 Логінов Олександр Юрійович (1987) — російський хокеїст.
 Логінов Сергій Миколайович (1990) — український футболіст.

Логінова 
 Логінова Галина Михайлівна (Йовович Галина Михайлівна) — радянська, російська та американська актриса. Мати Мілли Йовович.
 Логінова Тамара Абрамівна (1929—1988) — радянська російська актриса. Заслужена артистка РРФСР (1976).
Російські прізвища